Bananas steht für:
 Sharkey Bananas, US-amerikanischer Jazz-Trompeter, siehe Sharkey Bonano
 Bananas (Film), Film von Woody Allen
 Bananas (Fernsehsendung), ehemalige Musiksendung der ARD
 Bananas (Album), 2003 erschienener Tonträgers der englischen Rockband Deep Purple
 Bananas!*, Dokumentarfilm des Schweden Fredrik Gertten
 Bananas in Pyjamas, australische Kinderserie
 Bananas (Literaturzeitschrift), britische Literaturzeitschrift, erschien 1975 bis 1979
 Bananas (Zeitschrift), amerikanische Jugendzeitschrift

Siehe auch:
 Banana (Begriffsklärung)
 Banane